Amt Neustadt steht für:

 Amt Neustadt (Baden), Verwaltungseinheit im Großherzogtum Baden von 1807 bis 1813
 Amt Neustadt (Dosse), Brandenburg
 Amt Neustadt an der Dosse, Mark Brandenburg und Provinz Brandenburg
 Amt Neustadt (Hessen), Hessen, siehe Amtsgericht Neustadt (Hessen)
 Amt Neustadt am Rübenberge, historischer Amtssitz in Neustadt am Rübenberg, Niedersachsen
 Amt Neustadt-Glewe, Mecklenburg-Vorpommern
 Amt Neustadt-Land, Schleswig-Holstein 
 Amt Neustadt (Wied), Rheinprovinz

Siehe auch:
 Justizamt Neustadt, Amt Kassel-Neustadt